IBL – Instytut Badań Literackich PAN
 IBL – Instytut Badawczy Leśnictwa